Biron est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme 

 Biron, commune française de la Charente-Maritime ; 
 Biron, commune française de la Dordogne ; 
 Biron, commune française des Pyrénées-Atlantiques ; 
 Biron, localité belge située dans la commune d'Érezée ; 
 Biron, quartier de la ville belge de Ciney ; 
 Biron, hameau de Carleton-sur-Mer;
 Biron, autre nom du Potriat, ruisseau belge affluent du Bocq ; 
 marché Biron, un des sites du marché aux puces de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis.

Patronyme 

 maison de Gontaut-Biron, une famille de la noblesse française ;

autres personnalités
 Ernst Johann von Biron (1690-1772), duc de Courlande ;
 François Biron, (1849-1926), sculpteur ;
 Gilles Biron (1995-), athlète français ;
 Lillian Biron (1898-1957), actrice américaine ; 
 Martin Biron (1977-), joueur de hockey sur glace professionnel québécois ; 
 Mickaël Biron (1997-), footballeur français ;
 Paul Biron (1920-1998), écrivain belge de langue wallonne ; 
 Rodrigue Biron, (1934-), ancien chef de l'Union nationale, un parti politique québécois ;
 Emmanuel Biron, (1988-), athlète français ;

ducs et marquis de Biron
 ducs et marquis de Biron, aînés de la famille de Gontaut ; 
 Dorothée von Biron (1793-1862), princesse allemande ; 
 .

Lien externe

Autre 
 Biron Groupe Santé, une entreprise canadienne.

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France